Personagens bíblicos

 Naor (filho de Serugue), cujo filho foi Terá
 Naor (filho de Terá), filho de Terá, irmão de Abraão e pai de Betuel
 Naor, uma cidade na região de Arã-Naaraim, que foi nomeada após o filho de Terá